Разнозубые, или бычьи акулы, или рогатые акулы () — единственный современный род хрящевых рыб одноимённого семейства, выделяемого в монотипный отряд разнозубообразных (Heterodontiformes). К нему относятся 9 современных видов. Ранее это семейство было более разнообразным.

Название семейства происходит от слов  — «разный», «другой» и  — «зуб».

Описание 
Для разнозубых акул характерна массивная голова с наростами над глазами и округлённой пастью. У всех видов имеется анальный плавник и два спинных плавника. Перед каждым спинным плавником расположен шип. Кроме того, у них по пять жаберных щелей. Передние зубы этих акул мелкие и острые (хватающие), а задние — крупные и тупые (дробящие). Этому факту разнозубые акулы обязаны своим названием.

Самый крупный вид рода, австралийская бычья акула (Heterodontus portusjacksoni), достигает длины всего 165 см.

Питание 
Их пища состоит главным образом из моллюсков, морских ежей и других придонных животных.

Размножение 
Разнозубые акулы, в отличие от многих живородящих акул, откладывают яйца, заключённые в яйцевые капсулы.

Ареал 
Разнозубые акулы населяют умеренно-тёплые и тропические моря от запада Индийского океана до восточной части Тихого океана. В Атлантическом океане, а также в прибрежных водах изолированных океанических островов, разнозубые акулы отсутствуют.

Классификация 
Семейство разнозубых акул Heterodontidae включает 1 современный и 2 ископаемых рода:
  — Бычьи акулы
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ископаемые представители:

Фото

Примечания

Ссылки 
 Бычьи акулы на Filin.vn.ua

 
Семейства хрящевых рыб